Евге́ний Усе́нко:
 Усенко, Евгений Иванович (1915—1989) — Герой Советского Союза.
 Усенко, Евгений Трофимович (1918—2010) — советский и российский учёный-юрист, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.